Žabnica je lahko naselje:
 Žabnica - naselje v občini Brezovica
 Žabnica - naselje v mestni občini Kranj
 Žabnica - naselje na Koroškem
 Žabnica - naselje v avstrijskem delu Slovenskega Porabja (Krottendorf bei Neuhaus)
 Žabnica, Zagrebška županija (Hrvaška)

ali vodotok:
 Žabnica - pritok Kamniške Bistrice
Glej tudi Žabnice (Camporosso in Valcanale), Kanalska dolina, Italija